Соревнования в плавании в эстафете 4×100 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 2 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 11:58 по местному времени (UTC+3), а финал — в тот же день в 18:45.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты — страницы 20—22, 29

4×100 м, вольный стиль, женщины